Ту́кса — топоним:

 Тукса — река, Олонецкий район, Республика Карелия
 Тукса — деревня, Олонецкий район, Республика Карелия